Mikronegeriaceae är en familj av svampar. Mikronegeriaceae ingår i ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mikronegeriaceae